Joseph Richardson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Joseph Richardson House (Massachusetts), ID-Nr. 83004129
 Joseph Richardson House (Pennsylvania), ID-Nr. 85003159